Municipio de West Branch puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de West Branch (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Sioux.
 Municipio de West Branch (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de West Branch (condado de Dickinson, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Dickinson.
 Municipio de West Branch (condado de Marquette, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Marquette.
 Municipio de West Branch (condado de Missaukee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Missaukee.
 Municipio de West Branch (condado de Ogemaw, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ogemaw.
 Municipio de West Branch (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Potter.